Lixívia ou água sanitária — inglês, bleach
 Bleach (álbum) — do grupo grunge Nirvana
 Bleach (mangá) — série de mangá japonesa escrita e ilustrada por Tite Kubo
 Bleach (filme) — filme baseado na série de mangá japonesa de mesmo nome

Desambiguação